

Botanica
Carmona è un genere di pianta, appartenente alla famiglia delle Boraginaceae

Geografia
Carmona – distretto della Costa Rica, nel cantone di Nandayure.
Carmona – municipalità delle Filippine nella provincia di Cavite.
Carmona – comune spagnolo nella provincia di Siviglia 
Carmona – nome della città di Uíge, Angola, fino al 1975

Persone
Alejandro Carmona – cestista portoricano
Anthony Carmona – politico trinidadiano
António Óscar Carmona – politico portoghese
Carlos Carmona – calciatore cileno
Carlos Carmona Bonet – calciatore spagnolo
Fabián Carmona – calciatore cileno
Giancarlo Carmona – calciatore peruviano
Luigi Carmona – chirurgo e critico letterario italiano
Luis Carmona – ex pentatleta cileno
Moisés Carmona – vescovo messicano
Olga Carmona – calciatrice spagnola
Pedro Carmona Estanga – politico venezuelano
Salvador Carmona – ex calciatore messicano